Kármán József (1738–1795) református püspök
 Kármán József (1769–1795) író, ügyvéd
 Kármán József (1825–1915) református lelkész
 Kármán József (?–1987) magyar bajnok labdarúgó (Újpest)

Jegyzetek